Лас Тареас има више значења:

 Лас Тареас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тареас, Лас Тарељитас (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Тареас (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику